Tic Tac peut désigner :
 Tic tac, une onomatopée du bruit d'une horloge mécanique ou des clignotants d'une voiture, s'écrivant également à la suite des rectifications orthographiques de 1990 « tictac » ;
 Tic Tac, un bonbon du confiseur italien Ferrero ;
 tic tac, nom donné par Intel à une stratégie d'évolution consistant à alterner les nouvelles microarchitectures et les nouvelles finesses de gravure de ses processeurs ;
 Tic-tac, une méthode traditionnelle de signes utilisés par les bookmakers pour communiquer les chances de certains chevaux ;
 Tic Tac,  un personnage développé par le studio Disney ;
 Tic Tac, un film espagnol réalisé par Rosa Vergés en 1997 ;
 Tic Tac, une série télévisée chilienne diffusée en 1997 ;
 Tic tac, un roman écrit par Dean Koontz et publié en 1996.
 Un OVNI vu par les soldats du .